Die Abkürzung RCP steht für:

 Radio Club Paraguayo, paraguayischer Amateurfunkverband
 Radio Club Peruano, peruanischer Amateurfunkverband
 Radio Control Protocol, ein auf IP basierendes Netzwerkprotokoll
 Rapid Control Prototyping, eine rechnergestützte Entwurfsmethode zur Regelungs- und Steuerungsentwicklung
 Remote Control Panel, die Steuerung von Studiokameras von der Regie aus
 representative concentration pathway, Emissionsszenario für Treibhausgase, siehe repräsentativer Konzentrationspfad
 Respiratorischer Kompensationspunkt, Begriff aus der Lungenheilkunde, siehe Spiroergometrie#Respiratorischer Kompensationspunkt (RCP)
 Revolutionary Communist Party, eine ehemalige politische Partei in Großbritannien
 Rich Client Platform, eine Plattform für Rich-Client-Anwendungen, siehe Fat Client
 Rollei Consumer Products, siehe RCP-Technik GmbH & Co. KG
 Royal College of Physicians, Ärzteverband und Institut in Großbritannien
  Rhinotracheitis-, Calici- & Panleukopenievirus, mit RCP als Kurzbezeichnung einer Kombinationsimpfung für Katzen, siehe Katzenschnupfen#Prophylaxe

rcp steht für:

 Remote Copy, eine netzwerkfähige Alternative des Unix-Kopierprogramms, siehe cp (Unix) #rcp, ssh

Abkürzung